Käringklobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Käringklobben, Houtskär, Åboland, 
 Käringklobben, Ingå, Nyland,

Se även
Käringklubb
Käringkobben
Käringkläppen

Robotskapade Finlandförgreningar